Blood Memory (littéralement en anglais : la mémoire du sang) peut désigner :

 le titre original de l'autobiographie Mémoire de la danse de la danseuse Martha Graham, publié en 1991 ;
 le titre original du roman La Mémoire du sang, de Greg Iles, publié en 2005 ;
 le titre original de l'épisode 11 de la saison 4 de Supergirl (série télévisée), intitulé en français La Rage au ventre.

Voir aussi 
 Mémoire de sang, téléfilm de 1999 réalisé par Patrick Malakian, et diffusé sur la chaîne de télévision française M6.